

Населені пункти та їхні частини

 Ґрошково — село в гміні Штутово Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ґрошково — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрошково — осада в гміні Штутово Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ґрошково — лісова осада в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки